The Tomorrow People – serie televisiva britannica prodotta dal 1973 al 1979
The Tomorrow People – serie televisiva britannica prodotta dal 1992 al 1995
The Tomorrow People – serie televisiva statunitense prodotta dal 2013
Gente di domani (The Tomorrow People) – romanzo di fantascienza di Judith Merril
Gente di domani (Tomorrow People) – fumetto della collana Ultimate X-Men
Tomorrow People – singolo di Ziggy Marley del 1988 tratto dall'album Conscious Party